Navarra (regio), de Spaanse provincie en autonome regio Navarra
 Koninkrijk Navarra, de voormalige staat Navarra
 Navarra (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
 Collège de Navarre, een historisch college in Parijs
 Navarre (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Navarre (artiest), een artiest